Sorgun (district), een Turks district in de provincie Yozgat
 Sorgun (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Sorgun